Time Out oder Time-Out steht für:
 Time Out (Album), Album von Dave Brubeck (1959)
 Time Out (Sendung), Sportmagazin des Schweizer Fernsehens (1990 bis 2001)
 Time Out (Roman), Roman von Andreas Eschbach (2012)
 Time Out (Magazin), britische Zeitschrift
 Time Out New York, US-amerikanisches Magazin
 Time Out – Richter der Zeit, Film von Michael Tuchner (1998)
 Tatort: Time-Out, Schweizer Fernsehfilm von Bernhard Giger (2001)

Timeout steht für:
 Timeout (Netzwerktechnik), Zeitbeschränkung in der Netzwerktechnik
 Timeout, Spielunterbrechung im Sport, siehe Auszeit (Sport)

Siehe auch:
 Time-out-Technik, Verfahren der Verhaltenstherapie